Les Gardes françaises peuvent faire référence :
 aux Gardes françaises, une unité d'infanterie sous l'Ancien Régime, partie de la maison militaire du roi de France ;
 aux Gardes françaises, une milice proche du PFNC, sous l'Occupation en 1940 ;
 au film Les Gardes françaises.